Morosiwka (; ) ist ein Dorf im Osten der ukrainischen Oblast Kiew mit etwa 2400 Einwohnern (2004).

Das 1500 gegründete Dorf ist die einzige Ortschaft der gleichnamigen Landratsgemeinde im Westen des Rajon Baryschiwka. Es liegt zwischen der Territorialstraße T–10–18 im Norden und der Fernstraße M 03/E 40 bei Bsiw im Süden und besitzt eine Bahnstation an der Bahnstrecke Kiew–Poltawa. 
Das Rajonzentrum Baryschiwka befindet sich etwa 15 km östlich und die Hauptstadt Kiew liegt etwa 60 km westlich von Morosiwka.

Weblinks 
 Ortsgeschichte Morosiwka in der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kiew
Gegründet 1500
Rajon Baryschiwka